Mayar Sherif era la detentrice del titolo e l'ha riconfermato sconfiggendo in finale Bernarda Pera con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Alison Van Uytvanck (secondo turno)
  Mayar Sherif (qualificata)
  Anna Bondár (semifinale)
  Greet Minnen (secondo turno, ritirata)

  Panna Udvardy (quarti di finale) 
  Clara Burel (primo turno) 
  Dalma Gálfi (quarti di finale) 
  Bernarda Pera (finale)

Wildcard 

  Eva Lys (quarti di finale)
  Ella Seidel (primo turno)

  Laura Siegemund (primo turno) 
  Marija Timofeeva (primo turno)

Protected ranking 

  Priscilla Hon (secondo turno)

  Bibiane Schoofs (primo turno)

Alternate 

  Mandy Minella (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Liqui Moly Open 2022